Die 28. Auflage Badminton-Europapokals fand 2005 im französischen Issy-les-Moulineaux. Dem gastgebenden Team Issy-les-Moulineaux Badminton Club gelang nur ein Sieg und man schied bereits in der Gruppenphase aus. Das Finale erreichten das dänische Team Kastrup-Magleby BK und der deutsche Vertreter 1. BC Beuel. Die Dänen siegten souverän mit 4:1 und gewannen ihren vierten Titel.

Die Ergebnisse

Weblinks 
 www.sbg.ac.at (englisch)

2005
Europapokal 2005
Europapokal 2005